Die Südwestmolukken (Maluku Barat Daya, kurz MBD) sind ein Regierungsbezirk (Kabupaten) im Südosten der indonesischen Provinz Maluku.

Geographie 
Die Südwestmolukken erstrecken sich zwischen 7°06′55″ und 8°28′15″ s. Br. sowie zwischen 125°71′85″ und 130°08′87″ ö. L. innerhalb des Bandabogens. Zu ihm gehören 48 (nach anderen Angaben: 54) Inseln. Sie werden in drei Archipel eingeteilt:
 Kepulauan Terselatan (4680,75 km², die Inseln Kisar, Romang, Wetar – 7 Kecamatan)
 Kepulauan Lemola (1506,20 km², die Inseln Lakor, Letti und Moa – 3 Kecamatan)
 Kepulauan Babar (2446,20 km², die Inseln Babar, Damar, Masela, Sermata, Wetan – 7 Kecamatan)

Nördlich liegt die Bandasee, südlich, jenseits der Straße von Wetar, die Insel Timor und die Timorsee, östlich die Tanimbarinseln und westlich die Inseln Alor und Atauro.

Hauptstadt ist Tiakur im Kecamatan Moa Lakor auf der Insel Moa.

Verwaltungsgliederung 
Der Regierungsbezirk gliedert sich in 17 Distrikte (Kecamatan) mit 117 Dörfern (Desa). Ein Dorf besitzt als Kelurahan urbanen Charakter: die Hauptstadt Tiakur im Kecamatan Moa Lakor.

Geschichte 
Der Kabupaten Maluku Barat Daya entstand am 21. Juli 2008 durch Abspaltung von acht Kecamatan des damaligen Kapubaten Maluku Tenggara Barat (im Januar 2019 in Kepulauan Tanimbar umbenannt) auf Grundlage des Gesetzes der Republik Indonesien Nr. 31 des Jahres 2008.

Verwaltungsgeschichte 
Im Jahr 2012 wurden neun neue Kecamatan gebildet:
 Pulau Masela ausgegliedert aus Babar Timur
 Daweloor Dawera ausgegliedert aus Babar Timur
 Pulau Wetang ausgegliedert aus Pulau Pulau Babar
 Pulau Lakor ausgegliedert aus Moa Lakor
 Wetar Utara ausgegliedert aus Wetar
 Wetar Barat ausgegliedert aus Wetar
 Wetar Timur ausgegliedert aus Wetar
 Kepulauan Romang ausgegliedert aus Pulau Pulau Terselatan
 Kisar Utara ausgegliedert aus Pulau Pulau Terselatan

Am 25. Mai 2022 wurden einige Kecamatan durch regionale Verordnungen umbenannt:
 Kepulauan Romang in Kepulauan Roma
 Mdona Hyera in Kepulauan Luang Sermata
 Moa Lakor in Moa
 Pulau-Pulau Babar in Babar Barat
 Pulau-Pulau Terselatan in Kisar Selatan
 Wetar in Wetar Selatan

Demographie 
Zur Volkszählung im September 2020 ( - SP2020) lebten im Regierungsbezirk Südwestmolukken 81.928 Menschen, davon 39.944 Frauen (48,76 %) und 41.984 (51,24 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) sank der Frauenanteil um 0,84 %.

Mitte 2022 waren 97,80 Prozent der Einwohner Christen (85.015 ev.-luth. / 864 röm.-kath.), zum Islam bekannten sich 2,20 %.54.495 Personen oder 66,45 Prozent gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre); 29,89 % waren Kinder und 3,66 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren Mitte 2022 55,66 (44,92) % ledig, 41,98 (52,14) % verheiratet, 0,17 (0,21) % geschieden und 2,19 (2,73) % verwitwet. Die geklammerten Kursivzahlen geben den Anteil bezogen auf die Bevölkerung ab 10 Jahre an (70.699).

Der HDI-Index war 2020 mit 61,90 der niedrigste der Provinz Molukken.

Weblinks 

 Peta Administrasi Kabupaten Maluku Barat Daya — Karte 1:800.000 (2014)
 mannigfaltige Publikationen als PDF auf der Statistikseite des Kabupaten Barat DAya (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Maluku